Валькер Готліб Андрійович (1853—1909) — педагог, засновник та керівник 7-ї Київської гімназії й 2-го Київського реального училища.
 Ебергард Фрідріх Валькер (1794—1872) — німецький майстер виготовлення органів.
 Луїза Валькер (1916—1998) — австрійська класична гітаристка.